Onderdistrict in Indonesië
 Ngaglik (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
Plaats in Indonesië
 Ngaglik (Bulukerto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Ngaglik (Gebang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Ngaglik (Sambi), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Ngaglik (Batu), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu in de provincie Oost-Java
 Ngaglik (Parang), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java